Кшиштоф Потоцький — холмський староста
 Кшиштоф Сендзівуй Потоцький — яблунівський староста

Потоцькі